Monrovia puede referirse a los siguientes lugares:

 Monrovia, la capital de Liberia.
 Monrovia, localidad en California, Estados Unidos.
 Monrovia, localidad en Indiana, Estados Unidos.
 Monrovia, localidad en Maryland, Estados Unidos.